

Anthroponyme

 Laurent, un prénom masculin ;
 Laurent, un patronyme français ;
 Laurent, un pseudonyme utilisant Laurent comme prénom ;
 Laurent, un pseudonyme utilisant Laurent comme nom de famille ;
 , plusieurs saints du christianisme.

Toponyme 

 Laurent, une ville du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 .

Patronyme

Autres 
 Manade Laurent, une manade en Camargue
 Laurent House, une villa construite en 1951 par l'architecte américain Frank Lloyd Wright (1867-1959) à Rockford (Illinois)

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de pseudonyme